Ortlieb – famiglia nobile
 Joseph Emanuel von Ortlieb (1754-1823) – politico tedesco
 Heinz-Dietrich Ortlieb (1910-2001) – economista tedesco
 Jim Ortlieb (1956) – attore statunitense
 Patrick Ortlieb (1967) – sciatore e politico austriaco
 Nina Ortlieb (1996) – sciatrice austriaca